|-
| 163701 - || || 25 de març de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163702 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163703 - || || 27 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163704 - || || 31 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163705 - || || 30 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163706 - || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163707 - || || 31 de març de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163708 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163709 - || || 26 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163710 - || || 1 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163711 - || || 2 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163712 - || || 1 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163713 - || || 2 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163714 - || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163715 - || || 21 d'abril de 2003 || Catalina || CSS
|-
| 163716 - || || 24 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163717 - || || 24 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163718 - || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163719 - || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163720 - || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163721 - || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163722 - || || 28 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163723 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163724 - || || 30 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163725 - || || 30 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163726 - || || 24 d'abril de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163727 - || || 1 de maig de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163728 - || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163729 - || || 2 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163730 - || || 6 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163731 - || 2003 KD || 20 de maig de 2003 || Tenagra II || M. B. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 163732 - || || 22 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163733 - || || 20 de maig de 2003 || Tenagra II || M. B. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 163734 - || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163735 - || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163736 - || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163737 - || || 26 de maig de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163738 - || || 27 de maig de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163739 - || || 30 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163740 - || || 1 de juny de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163741 - || || 1 de juny de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163742 - || 2003 MQ || 21 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163743 - || || 25 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163744 - || || 26 de juny de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163745 - || || 28 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163746 - || || 25 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163747 - || || 2 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163748 - || || 3 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163749 - || || 9 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163750 - || || 2 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163751 - || 2003 OQ || 20 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163752 - || || 22 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163753 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163754 - || || 21 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163755 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163756 - || || 25 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163757 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163758 - || || 29 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163759 - || || 25 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163760 - || || 22 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163761 - || || 22 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163762 - || || 25 de juliol de 2003 || Wise || D. Polishook
|-
| 163763 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163764 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163765 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163766 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163767 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163768 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163769 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163770 - || || 3 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163771 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163772 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163773 - || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163774 - || || 18 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163775 - || || 20 d'agost de 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 163776 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163777 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163778 - || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 163779 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163780 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163781 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163782 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163783 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163784 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163785 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163786 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163787 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163788 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163789 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163790 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163791 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163792 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163793 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163794 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163795 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163796 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163797 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163798 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163799 - || || 24 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163800 - || || 26 d'agost de 2003 || Drebach || A. Knöfel
|-
|}

3